Сель-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Орлеана, 40 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2012 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4404,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сель-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 Сель-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сель-сюр-Шер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сель-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сель-сюр-Шер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер